Михе:

 Михе — один из коренных народов Южной Мексики.
 Михе — языки михейской ветви языков.
 Михе, Антонио — испанский политический и профсоюзный деятель.